

Groupe ethnique 
Vascons, peuples qui donnèrent leur nom aux Gascons et probablement aux Basques.

Histoire 
Vasconie, territoire contrôlé militairement et politiquement par les Vascons de la fin du  jusqu'au  et qui s'étend sur les deux versants des Pyrénées :
Vasconie ultérieure située en Ibérie, au sud des Pyrénées,
Vasconie citérieure située au nord des Pyrénées et qui devient le duché de Vasconie.
Duché de Vasconie, entité du Haut Moyen Âge au Moyen Âge central, constituée vers 601-602 par les rois Francs Mérovingiens afin de soumettre les Vascons et les populations locales à leur autorité.
Amand de Vasconie, troisième duc de Vasconie de 638 à 660. 
Arnaud de Vasconie, duc de Vasconie en 864.
Garcia Ier Semen de Vasconie, duc de Vasconie en 819.
Loup Ier de Vasconie, duc d’Aquitaine et de Vasconie de 670 à 688.
Loup II de Vasconie, duc de Vasconie de 769 à 778.
Loup III Centulle de Vasconie, duc de Vasconie en 818 et banni en 819.
Sanche Ier Loup de Vasconie, duc de Vasconie de 800 à 812.
Sanche II Sanche de Vasconie, comte de Vasconie citérieure.
Semen Ier Loup de Vasconie, duc de Vasconie de 812 à 816.

Société 
Vasconisation tardive ou Euskarisation tardive, hypothèse qui place au  l'arrivée des premiers bascophones en Ibérie jusqu’au nord-est de l'Aquitaine.

Voir aussi